Repouso
Ou ainda:
Descanso (canção) - do grupo Oficina G3
Descanso (álbum) - do grupo Santa Geração
Descanso - município de Santa Catrina

Desambiguação